Songyuan bezeichnet:

 Songyuan (松原市), Stadt in der chinesischen Provinz Jilin
 Songyuan (Meixian) (松源镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Meixian in der chinesischen Provinz Guangdong
 Songyuan (Songxi) (松源街道), Straßenviertel im Kreis Songxi in der chinesischen Provinz Fujian
 Songyuan He, Fluss in der Volksrepublik China